Weise steht für:
 Lied (auch Weise)
 Melodie (auch Weise)
 Weise, Mensch mit Weisheit
 Weise (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Weise & Co., deutscher Automobilhersteller

weise steht für:
 weise, Adjektiv zu Weisheit

Siehe auch:
 Der Weise
 Willi-Weise-Projekt, deutsche Wählervereinigung
 Sieben Weise von Griechenland, Gruppe in der griechischen Antike
 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (auch Rat der Wirtschaftsweisen)
 Weyse
 Weisse
 Weiße
 Waise (Begriffsklärung)
 Weis